Лајв Оук има више значења:
 Округ Лајв Оук (Тексас)
 Лајв Оук (округ Санта Круз, Калифорнија)
 Лајв Оук (Округ Сатер, Калифорнија)
 Лајв Оук (Тексас)
 Лајв Оук (Флорида)